Tharbad (sin. Skrzyżowanie) – miasto i port rzeczny ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia, położone w południowym Eriadorze.

Tharbad położony był nad Gwathló, łączył Stary Gościniec Południowy z Zielonym Traktem. Założony został przez Númenorejczyków przed 1700 rokiem Drugiej Ery. Miasto zostało zniszczone podczas wielkiej powodzi, która nawiedziła Enedwaith i Minhiriath w 2912 Trzeciej Ery.

Przypisy 

Geografia i geologia Śródziemia